SDMI steht als Abkürzung für:
 Secure Digital Music Initiative, eine Industrievereinigung zur Durchsetzung von Kopierschutzmechanismen
 Single document multi images, ein Bestandteil des TWAIN-Standards in der Computertechnik

Abkürzung